Flowerpower, culturele beweging eind jaren 1960
 Flower Power (single) van Girl's Generation
 Flower power (The Flower Kings), het vijfde muziekalbum van The Flower Kings
 Flower Power (computerspel), een computerspel